Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 60-as, továbbá 60A, illetve 60-62 jelzésű villamosok:

Magyarország 

 60-as villamos (Budapest) (budapesti fogaskerekű vasút)
 60-as villamos (Budapest, 1957–1972)megszűnt
 60A villamos (Budapest, 1965–1970)megszűnt

Ausztria 

 60-as villamos (Bécs)
 60-62 villamos (Bécs)megszűnt

Németország 

 60-as villamos (Berlin)